Серге́й Крыло́в: 
 Крылов, Сергей Анатольевич (1941—2021) — журналист, автор-исполнитель песен.
 
 Крылов, Сергей Васильевич (1931—1997) — советский и российский геофизик.
 Крылов, Сергей Львович (род. 1961) — эстрадный певец, шоумен и актёр.
 Крылов, Сергей Михайлович (1919—1979) — генерал-лейтенант внутренней службы основатель и первый начальник Академии МВД СССР.
 
 Крылов, Сергей Сергеевич (1801—1867) — русский военный деятель, генерал от инфантерии, комендант Санкт-Петербурга.